Sezona 2012/13 Prve slovenske nogometne lige je bila 22. sezona najvišjega nogometnega tekmovanja v Sloveniji. Sezona se je začela 14. julija 2012 in se končala 26. maja 2013. Aktualni prvak prejšnje sezone je bil z desetimi naslovi Maribor, ki pa je tudi v tej sezoni ponovno osvojil naslov, natančneje svoj enajsti.

Potek tekmovanja
Vsaka ekipa igra 36 tekem (18 na domačih in 18 na gostujočih igriščih) ter z vsako ekipo posebej po 4 tekem (2 domači in 2 gostujoči).

Klubi
Ligo sestavlja 10 ekip, 9 iz prejšnje sezone in 1 iz 2.SNL. Aluminij si je kot zmagovalec 2.SNL priboril neposredno napredovanje v 1.SNL. Zamenjali so Nafto, ki je končala na zadnjem mestu lestvice. Za Aluminij pa je bila to prva sezona v najmočnejši nogometni ligi. Kot druga ekipa 2.SNL, ki si je pridobila pravico nastopa v 1.SNL je bil nogometni klub Dob, ki pa je zavrnil napredovanje zaradi finančnih razlogov, tako, da Triglav ni izpadel, kljub temu, da so odigrali tekmo za obstanek z Dobom.

Stadioni in lokacija ekip

1Samo kapaciteta sedišč. Nekateri stadioni imajo tudi stojišča.

Lestvica

Tekme odigrane 29. maja 2013.   Vir: [ Uradna stran PLTS]   Ker je Celje izgubilo v Pokalu NZS 2012/13, se je vseeno kvalificiral v Evropsko ligo, saj se je Maribor, kot zmagovalec lige kvalificiral v Ligo prvakov.  Ekipa za zmago prejme 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk.   Pravila razvrščanja: 1. točke, 2. medsebojne razmerje točke, 3. medsebojno razmerje golov, 4. medsebojno število zadetkov, 5. razmerje v golih, 6. število zadetkov  (C) = Prvak lige; (R) = Izpad v nižjo ligo

Rezultati

Prvi del sezone

Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Drugi del sezone

Tekme odigrane 29. maj 2013.  Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Tekmi za obstanek/napredovanje
V dveh tekmah za obstanek/napredovanje bi se morali pomeriti 9. uvrščena ekipa 1.SNL, Mura 05 in 2. uvrščena ekipa 2.SNL, Dob, vendar pa se tekmi nista odigrali, saj je Dob zaradi finančnih razlogov zavrnil napredovanje, Mura 05 pa s strani NZS ni pridobila licence za sezono 2013/14. Tako da bo v sezono 2013/14 napredoval nogometni klub Krka, ki je zasedel 3. mesto v 2.SNL.

Statistika

Lista strelcev
Tekme odigrane 29. maj 2013.

Ostala statistika
Število tekem : 180
Domače zmage : 77 (42,78%) 
Gostujoče zmage : 57 (31,67%)
Neodločeno :  46 (25,56%)
Najvišja domača zmaga : 18. krog,  Olimpija 5–1 Triglav;  34. krog, Maribor 5–1 Celje
Najvišja gostujoča zmaga : 2. krog, Rudar 0–5 Olimpija; 19. krog, Gorica 1–6 Maribor
Število golov : 487 (269:218)
Povprečje golov/tekmo : 2,71 (1,49:1,21)
Število 11-m : 26
Število avtogolov : 9
Število rumenih kartonov : 845
Število rdečih kartonov : 57
Število gledalcev : 158.530
Povprečno gledalcev/tekmo : 880
Največ gledalcev : 9.000 (14. krog, Maribor 1–0 Olimpija)
Najmanj gledalcev : 0 (34. krog, Mura 05 3–0 Koper)

Zunanje povezave
Uradna stran PLTS

Reference

2012/13
2012 v Sloveniji
2012 v športu
2013 v Sloveniji
2013 v športu